Серге́й Алекса́ндрович Рыба́лка (; 1 апреля 1990, Ямное, Сумская область) — украинский футболист, полузащитник клуба «Александрия». Играл за молодёжную и национальную сборные Украины.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник ДЮФК «Арсенал» (Харьков). В ДЮФЛ выступал за «Арсенал», а также провёл 3 игры за донецкий «Шахтёр» в 2007 году. Во Второй лиге за «Арсенал» дебютировал 20 августа 2006 года в матче против ФК «Сумы» (2:1). Всего в «Арсенале» провёл 48 матчей и забил 20 мячей. Также Рыбалка является лучшим бомбардиром за всю историю «Арсенала».

В 18-летнем возрасте на него претендовали израильский «Маккаби» (Хайфа) и «Шахтёр» (Донецк), но летом 2008 года он перешёл в киевское «Динамо». Дебютировал в «Динамо-2» 3 августа 2008 года в матче против клуба «Прикарпатье» (0:3). В феврале 2011 года поехал на учебно-тренировочные сбор вместе с основным составом «Динамо». В чемпионате Украины по футболу дебютировал 23 октября 2011 года, отыграв весь второй тайм в домашней встрече против луганской «Зари» (6:1).

В начале 2013 года Сергея арендовал чемпион Чехии либерецкий «Слован». Рыбалка дебютировал в команде 23 февраля в матче Гамбринус Лиге против «Яблонца», и отметился голевой передачей. 9 марта в матче против «Ческе-Будеёвице» Рыбалка забил свой первый гол, принеся этим победу своему клубу.

В июле 2013 года «Слован» продлил аренду Сергея до конца календарного года. 8 августа Рыбалка дебютировал в Лиге Европы, выйдя на поле в основном составе против швейцарского «Цюриха». Тот матч «Слован» выиграл со счётом (2:1), а победный мяч забил именно Сергей. В следующем раунде «Слован» получил в соперники за выход в групповой этап Лиги Европы итальянский «Удинезе». В первом матче во Фриули чехи добыли победу (3:1). Сергей Рыбалка открыл счёт в матче на 16-й минуте, после его удара метров с 20-ти мяч от перекладины влетел в сетку ворот. В Либерце была зафиксирована ничья (1:1), что позволило чехам пробиться в групповой этап турнира. В результате жеребьёвки «Слован» попал в группу с «Севильей», «Фрайбургом» и португальским «Эшторилом». 28 ноября в домашнем матче с командой «Фрайбург» Рыбалка забил гол, что, впрочем, не помогло команде добиться и ничьей. Матч закончился поражением со счётом (1:2).

8 сентября 2017 года «Сивасспор» на сезон арендовал Рыбалку. Летом 2018 года турецкий клуб выкупил контракт украинца и Рыбалка подписал трёхлетний контракт с «Сивасспором».

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую сборную Украины до 19 лет. Дебют в футболке сборной состоялся 12 марта 2008 года в домашнем матче против Швейцарии (победа 4:0). В составе сборной стал победителем международного турнира «Slovakia Cup». Вместе с юношеской сборной Украины U-19 выиграл чемпионат Европы U-19 — в финале Украина обыграла сборную Англии (2:0). Во время финальной части чемпионата, которая проходила в Донецке и Мариуполе, принял участие в трёх из пяти игр украинской команды. Автор победного гола в решающем матче группового этапа соревнований против сборной Швейцарии — отличился на 85-й минуте игры, замкнув прострел Сергея Шевчука. Этот гол установил окончательный счёт матча (1:0) и обеспечил выход украинской сборной в полуфинал.

С августа 2010 — игрок молодёжной сборной Украины.

31 марта 2015 года дебютировал за национальную сборную Украины выйдя на замену в товарищеском матче против сборной Латвии.

Достижения 
 «Слован»
 Бронзовый призёр чемпионата Чехии: 2012/13

 «Динамо» Киев
 Чемпион Украины (2): 2014/15, 2015/16
 Обладатель Кубка Украины: 2014/15

 Сборная Украины
 Чемпион Европы среди юношей (до 19): 2009

Статистика 

Отредактировано по состоянию на 08.03.2016 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Динамо» Киев
 
 История клуба «Арсенал»
 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Украины по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Арсенал» Харьков
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Слован» Либерец
Игроки ФК «Сивасспор»
Игроки ФК «Александрия»